Mevlana-Moscheen verdanken ihre Namen dem islamischen Mystiker „Mevlana Dschalal ad-Din ar-Rumi“, der als Gründer des Mevlevi-Derwischordens gilt. Von seinen Anhängern und den Derwischen wurde er Maulana (Titel, persisch/arabisch „unser Herr/Meister“) oder (in türkischer Aussprache) Mevlânâ genannt.

Der Name, „Moschee des Lehrers“ oder „Moschee des Meisters“, muss nicht zwingend auf eine sufistische Moschee hinweisen.

Gleichnamige Moscheen 

Deutschland
 Mevlana Moschee Altenberg, Lüdenscheider Straße, Altena (DITIB)
 Mevlana-Moschee Barnstorf, Osnabrücker Straße, Barnstorf
 Mevlana-Moschee Bad Camberg, Dieselstraße, Bad Camberg (DITIB)
 Mevlana-Moschee Bensheim, Dammstraße, Bensheim
 Mevlana-Moschee Berlin, Skalitzer Straße, Berlin-Kreuzberg
 Mevlana-Moschee Bremen, Lindenhofstraße, Bremen (DITIB)
 Mevlana-Moschee Delmenhorst, Breslauer Straße, Delmenhorst
 Mevlana-Moschee Duisburg, Bayreutherstraße, Duisburg-Bruckhausen
 Mevlana-Moschee Ehingen, Siedlung 11/13, Ehingen
 Mevlana-Moschee Fürstenfeldbruck, Zadarstraße 1, Fürstenfeldbruck
 Mevlana-Moschee, Ölmühlstraße 6, Eppingen
 Mevlana-Moschee Frankfurt-Höchst, Zuckschwerdtstraße, Frankfurt-Höchst (ATIB)
 Mevlana-Moschee Hagen, Eckeseyer Straße, Hagen (ATIB)
 Mevlana-Moschee Hamburg-Eimsbüttel, Altonaer Straße
 Mevlana-Moschee Hamm, Hammer Straße, Hamm
 Mevlana-Moschee Herzberg, Sieberstraße, Herzberg
 Mevlana Moschee in Kassel-Mattenberg
 Mevlana-Moschee Konstanz, Reichenaustraße 30, Konstanz-Petershausen
 Mevlana-Moschee Köln, Olpener Straße, Köln
 Mevlana-Moschee Köln-Porz, Bahnhofstraße, Köln (DITIB)
 Mevlana-Moschee Miesbach, Carl-Feichtner-Ring (DITIB)
 Mevlana-Moschee Oelde, Am Landhagen, Oelde (DITIB)
 Mevlana-Moschee Offenbach
 Mevlana-Moschee Ravensburg, Schützenstraße, Ravensburg (DITIB)
 Mevlana-Moschee Stadtprozelten
 Mevlana-Moschee Tackenberg, Wasgenwaldstraße, Oberhausen
 Mevlana-Moschee Verl, Gütersloher Straße, Verl
 Mevlana-Moschee Weinheim, Bergstraße, Weinheim

Niederlande
 Mevlana-Moschee Amsterdam
 Mevlana-Moschee Rotterdam

Weblinks 
 Mevlana-Stiftung Deutschland e.V.
 Mevlana-Stiftung Schweiz

Einzelnachweise 

Liste (Moscheen nach Name)